Nees ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Nees (* 1939), sächsischer Staatssekretär
 Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (1776–1858), deutscher Botaniker und Naturphilosoph
 Georg Nees (1926–2016), deutscher Computergraphiker und Informatiker
 Hans Rudolf Nees (* 1931), Schweizer Architekt
 Joseph Nees (1730–1778), deutscher Porzellanbildner
 Julius Nees (1898–1942), deutscher Widerstandskämpfer in der NS-Zeit (Leis-Breitinger-Gruppe) 
 Mark Nees (* 1974), deutscher Basketballspieler
 Michael Nees (* 1967), deutscher Fußballtrainer
 Staf Nees (1901–1965), flämischer Komponist und Carillonspieler, Vater von Vic Nees
 Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck (1787–1837), deutscher Botaniker und Pharmakologe
 Tim Nees (* 1971), deutscher Basketballspieler
 Vic Nees (1936–2013), belgischer Komponist, Sohn von Staf Nees